Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами — фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. РФПИ таким образом играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в экономику России.

Капитал под управлением Фонда — 10 миллиардов долларов. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал и одобрил для этих целей более 2,1 трлн рублей, из них более 200 млрд рублей — средства РФПИ и более 1,9 трлн рублей — средства соинвесторов, партнеров и банков. РФПИ также привлек более $40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств.

Генеральный директор — Кирилл Александрович Дмитриев.

История 
Фонд создан в июне 2011 года под руководством Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина.

В первый год работы фондом были совершены сделки по приобретению акции ММВБ-РТС и Энел ОГК-5.
 
В июне 2012 РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) был учрежден Российско-китайский инвестиционный фонд.

2 июня 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный Закон «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», который выводит РФПИ из структуры Внешэкономбанка и наделяет его статусом суверенного фонда России.

Санкции 
В связи с вторжением России на Украину РФПИ был внесен в санкционные списки США (28 февраля 2022 года)  и Великобритании (1 марта 2022 года).

Управление фондом 
В структуру управления РФПИ входит Наблюдательный совет с участием представителей государства, а также Международный экспертный совет.

Международный экспертный совет РФПИ является совещательным органом, который не принимает стратегических и операционных решений и представляет собой площадку для неформального общения и обсуждения вопросов. В Совет входят руководители ведущих мировых суверенных и инвестиционных фондов. Совет собирается один раз в год, периодически осуществляет ротацию и пополняется новыми участниками.

Стратегические партнерства и инвестиционные платформы 
 Российско-китайский инвестиционный фонд
Совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) РФПИ создал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) с капиталом $2 млрд, 70 % которого будет проинвестировано в России. Ожидается, что ещё до $2 млрд от китайских и международных инвесторов будет привлечено в капитал фонда.

 Совместный инвестиционный фонд РФПИ и суверенного фонда ОАЭ Mubadala
РФПИ и суверенный фонд ОАЭ Mubadala договорились о создании совместного фонда объёмом $2 млрд. Его основной задачей станет осуществление совместных инвестиций в долгосрочные проекты в различные секторы российской экономики. Также под управлением Mubadala находятся $5 млрд, выделенные Департаментом финансов Абу-Даби для инвестиций в инфраструктуру России.

Российско-саудовский инвестиционный фонд
РФПИ и суверенный фонд королевства Саудовская Аравия создали партнерство, в рамках которого стороны осуществляют совместные инвестиции в привлекательные проекты, в том числе в области инфраструктуры и сельского хозяйства на территории России. PIF вложил в партнерство $10 млрд, создан Российско-саудовский инвестиционный фонд.

Российско-французская инвестиционная платформа
РФПИ и Caisse des Dépôts International запустили Российско-французскую инвестиционную платформу, ориентированную на инвестирование в широкий спектр активов, включая долговые инструменты, инфраструктуру и недвижимость в России и Франции, способствующих усилению экономического сотрудничества между странами.

Совместный фонд с Qatar Holding
РФПИ и суверенный фонд Катара Qatar Holding договорились о создании совместного фонда, который будет сфокусирован на осуществлении совместных инвестиций в проекты преимущественно на территории Российской Федерации.

Российско-итальянская инвестиционная платформа
РФПИ и Fondo Strategico Italiano (FSI) подписали меморандум о создании Российско-итальянской инвестиционной платформы. Планируемый объём средств под управлением партнеров — €1 млрд. Инвестиции будут направлены в компании и проекты, способствующие укреплению внешней торговли и увеличению объёма прямых иностранных инвестиций между Италией и Россией.

 Российско-японский инвестиционный фонд
РФПИ и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) создали Российско-японский инвестиционный фонд, в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск и реализацию инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Согласно достигнутым договоренностям, инвестиции РФПИ и JBIC в совместный фонд составили до $500 млн с каждой стороны.

Сотрудничество с Кувейтским инвестиционным фондом
РФПИ запустил механизм автоматического соинвестирования, первым участником которого стал Кувейтский инвестиционный фонд (KIA) с начальной инвестицией $500 млн. Впоследствии фонд удвоил объём инвестиций с РФПИ до $1 млрд. Этот механизм дает международным инвесторам возможность автоматически участвовать в каждой сделке РФПИ пропорционально своим инвестициям.

 Меморандум о сотрудничестве с инвестиционным фондом Бахрейна Mumtalakat
РФПИ и инвестиционный фонд Королевства Бахрейн Mumtalakat подписали Меморандум о сотрудничестве. Целью данного партнерства является обмен информацией и опытом в секторах, представляющих взаимный интерес для обеих сторон, и поиск инвестиционных возможностей в России и Бахрейне.

Сотрудничество с Rönesans Holding
РФПИ и ведущая строительная, девелоперская и инвестиционная компания Rönesans Holding договорились о расширении инвестиционного сотрудничества. Стороны ведут поиск привлекательных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации. В качестве приоритетных направлений сотрудничества РФПИ и Rönesans Holding выделили сферы здравоохранения, строительства, инфраструктуры и коммерческой недвижимости.

Российско-китайский венчурный фонд
РКИФ и китайская компания Tus-Holdings договорились о создании совместного Российско-китайского венчурного фонда, способствующего развитию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества в России и КНР.

Проекты РФПИ 

Проекты РФПИ распределены по 6 ключевым направлениям:

Улучшение качества жизни 
 ГК «Мать и дитя»
 Герофарм
 Всероссийская сеть диагностики и лечения онкологических заболеваний
 Программа по экологически чистой переработке мусора в электроэнергию по всей стране
 Детский мир
 Больница № 40 Санкт-Петербурга
 Сеть кинотеатров КАРО
 World Class
 Развитие лучевой диагностики в регионах
 Сеть магазинов «Фасоль»
 Alium
 Р-Фарм

Развитие инфраструктуры 
 Строительство технопарка на территории бывшего аэродрома «Тушино»
 Строительство ЦКАД 3 и 4
 1-й железнодорожный мост между Россией и Китаем
 Транспортный холдинг совместно с УК «Лидер»
 Московская биржа
 Всероссийская сеть железнодорожных путепроводов
 Аэропорт Пулково
 Ренессанс холдинг
 Транснефть
 Автодорога М4
 Энел Россия
 Аэрофлот
 Интер РАО
 Совкомбанк
 Электрощит — Самара
 Строительство автомобильной дороги на участке Дальнего западного обхода Краснодара
 Транснефть-телеком

Импортозамещение и экспортный потенциал 
 UFC
 Запсибнефтехим
 Волтайр-Пром
 Вертолеты России
 Терминал в порту Усть-Луга
 ФосАгро
 Dakaitaowa
 Совместные проекты с ПАО «Газпром Нефть»
 ARC International
 En+
 C.P. Group
 TH Milk
 Борец
 Интергео
 Оренбив

Развитие регионов РФ 
 Строительство малых ГЭС в Карелии
 Устранение «цифрового неравенства»
 Аэропорт Владивостока
 Tigers Realm Coal
 Магнит
 RFP Group
 Полюс
 Алроса
 Лента

Повышение эффективности 
 Нефтетранссервис
 Cotton Way
 Строительство «интеллектуальных сетей»
 Логистическая платформа PLT
 Globaltruck
 АвтоПартнерс

Технологическое развитие 
 Алиэкспресс Россия
 Doctis
 Infowatch
 ivi.ru
 Хирургический робот
 Deliver
 Биржа металлов
 Hyperloop
 Трекмарк
 1-й Российско-Китайский венчурный фонд с компанией Tus Holdings
 Way Ray
 Моторика

РФПИ и COVID-19 
С самого начала пандемии РФПИ играет ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Работая совместно с ведущими мировыми институциональными инвесторами, РФПИ отобрал и профинансировал создание наиболее перспективных систем для тестирования на наличие коронавируса, препаратов для его лечения и вакцин. РФПИ поддерживает разработку российской вакцины Спутник V и Спутник Лайт в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, а также инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями.

Центр привлечения инвестиций в регионы России 
В рамках РФПИ работает Центр привлечения инвестиций в регионы России INVEST IN RUSSIA. За счет применения наилучших мировых практик, а также опыта РФПИ по взаимодействию с зарубежными партнерами, Центр будет содействовать продвижению перспективных инвестиционных проектов и поиску иностранных инвесторов.

Другие инициативы РФПИ 
РФПИ активно вовлечен в программу развития молодых профессионалов и лидеров России, в качестве наставника поддерживает конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» и запустил программу трудоустройства и стажировок для финалистов конкурса.

Фонд также развивает отношения и поддерживает культурный диалог со странами-партнерами, в том числе реализуя знаковые проекты совместно с ведущими театрами и музеями России, такими как Мариинский театр, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и другие.

Оценки эффективности инвестиций 
Как пример одной из самых выгодных инвестиций РФПИ рассматривают вложения в 2016 году в «Детский мир». При выходе компании на IPO в 2017 фонд продал 10 % акций, доходность составила 88 % в долларах. Ещё одна удачная инвестиция РФПИ — в Московскую биржу, акции которой фонд собирал в 2012—2013 годах. Даже с учётом девальвации рубля 2014 года доходность инвестиций РФПИ в Мосбиржу в долларах составляла к 2021 году около 18 %. Высокую оценку получили инвестиции РФПИ в создание, наращивание производства и экспорт вакцины против коронавируса «Спутник V». «Ведомости» оценивали их как пример вложений, трансформирующий целую отрасль, что способно привести к многократному росту фармацевтического экспорта.

Среди худших инвестиций рассматривают участие в SPO «Ленты». Потери фонда к 2021 году составили около 43 %. Другой значительной потерей является вложение РФПИ в компанию «Транснефть». В марте 2017 года РФПИ совместно с партнёрами купила привилегированных акций на $22 млн, а затем в декабре 2017 года докупила акций ещё на $114 млн. После этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев вошёл в состав совета директоров «Транснефти» для работы по повышению инвестиционной привлекательности и капитализации компании. Однако несмотря на это к началу 2021 года убыток от инвестиций РФПИ в «Транснефть» составлял около 38 % в долларах.

Примечания

Ссылки 
 

Инвестиционные фонды
Государственные внебюджетные фонды России
Инвестиции в России
Появились в 2011 году в России